De UEFA Cupfinale van het seizoen 1991/92 is de 21e finale in de geschiedenis van de UEFA Cup. Ajax stond voor het eerst in de finale en nam het op tegen het Italiaanse Torino. De heenwedstrijd vond plaats op 29 april 1992 in het Stadio delle Alpi in Turijn. De terugwedstrijd vond plaats op 13 mei in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Beide duels eindigden op een gelijkspel, maar omdat Ajax twee uitdoelpunten wist te scoren, mochten de Amsterdammers de UEFA Cup in ontvangst nemen.

Wedstrijddetails

Externe link
RSSSF UEFA Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1992
Europacupvoetbal 1991/92
AFC Ajax
Torino FC
Sportevenement in Amsterdam
Sportevenement in Turijn
UEFA
UEFA